Виктор I Амадей Ангальт-Бернбургский (; 6 октября 1634, Гарцгероде — 14 февраля 1718, Бернбург) — князь Ангальт-Бернбурга из рода Асканиев, правивший с 1656 года.

Биография 
Виктор Амадей — сын князя Кристиана II Ангальт-Бернбургского (1599—1656) и его супруги Элеоноры Софии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербургской (1603—1675), дочери герцога Иоганна Шлезвиг-Гольштейн-Зондербургского. Крестным отцом принца стал герцог Савойский Виктор Амадей I. Принц вырос в Лейдене под надзором теолога Фридриха Спангейма. После смерти старшего брата Эрдмана Гидеона в 1649 году Виктор Амадей был назначен наследником престола в Ангальт-Бернбурге, сопровождал отца в поездках и выполнял дипломатические миссии.

Виктор I Амадей наследовал отцу в Ангальт-Бернбурге в 1656 году и приложил все усилия для восстановления страны после Тридцатилетней войны. Вместе с другими ангальтскими князьями в 1666 году он утвердил новое законодательство. Виктор Амадей преобразовал финансовую систему и приобрёл новые территории в результате вымирании линии Ангальт-Бернбург-Гарцгероде в 1709 году. В 1677 году Виктор Амадей ввёл в Ангальт-Бернбурге примогенитуру, тем не менее, в 1709 году выделил в владения младшего сына Лебрехта амт Хойм с Цейцем и Беллебеном.

Виктор Амадей состоял в Плодоносном обществе под именем «Прославленный» (Der Gerühmte). В последние годы жизни князь Виктор Амадей ослеп и ожесточённо конфликтовал со старшим сыном, заключившим неподобающий происхождению брак. Похоронен в дворцовой церкви в Бернбурге.

Семья и потомки 
16 октября 1667 года в Майзенхайме Виктор Амадей Ангальт-Бернбургский женился на Елизавете Пфальц-Цвейбрюкенской, дочери пфальцграфа Фридриха Цвейбрюккенского. Елизавета умерла при родах пятого сына.

В этом браке родились:

 Карл Фридрих (1668—1721), князь Ангальт-Бернбурга, женат на графине Софии Альбертине Сольмс-Зонненвальдской (1672—1708), затем на Вильгельмине Шарлотте Нюслер, графине Балленштедтской
 Лебрехт (1669—1727), князь Ангальт-Бернбург-Хойма, женат на принцессе Шарлотте Нассау-Дилленбургской (1673—1700), затем на баронессе Эберардине ван Вееде, графине Веедской (1685—1724), позднее на Софии фон Ингерслебен (ум. 1726)
 София Юлиана (1672—1674)
 Иоганн Георг (1674—1691), погиб
 Кристиан (1675)
 безымянный сын (1677)

Примечания

Литература 
 Биография

Правители Ангальт-Бернбурга